Комичи има више значења:

 Комичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Комичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику